Armand D'Hondt (°1920-), ancien footballeur professionnel français ;
 Jacques D'Hondt (1920-2012), philosophe et résistant français ;
 Denis D'hondt (1940-), homme politique belge wallon ;
 Greta D'hondt (°1949), femme politique belge flamande ;
Patrick D'hondt
 Paula D'Hondt-Van Opdenbosch (°1926), femme politique belge flamande.
 Victor D'Hondt (1841-1901), juriste et mathématicien belge ;
 méthode (de) D'Hondt, voir Scrutin proportionnel plurinominal ;
 Walter D'Hondt (1936-), rameur d'aviron canadien.